L'expression italienne  Giubbe Rosse (« chemises rouges ») désigne  :

 Giubbe Rosse,  un des plus célèbres cafés de Florence,  le lieu de réunion d'un cercle toscan  de littérature. 
 Giubbe rosse,  un film réalisé par Joe d'Amato en 1974.
 Giubbe rosse, un des albums discographiques de Franco Battiato.

Autres acceptions
 Cela désigne aussi, familièrement pour les Italiens, la Gendarmerie royale du Canada, pour la couleur  de sa tenue.
 et par voie de conséquence, le titre italien du film sur ce corps (1940) du réalisateur américain Cecil B. DeMille (voir Giubbe rosse).

 également le terme italien pour les Red Coats d'Olivier Cromwell.

Homonymie